

Localidades

 Saint-Symphorien (Cher)
 Saint-Symphorien (Deux-Sèvres)
 Saint-Symphorien (Eure)
 Saint-Symphorien (Gironda)

Desambiguações de topônimos